Sauveur Fernandis Segui